Mathias Rundgreen (ur. 21 lutego 1991) – norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata juniorów i brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mathias Rundgreen pojawił się 6 grudnia 2008 roku podczas zawodów FIS Race w norweskiej miejscowości Gålå, gdzie zajął 135. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W styczniu 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach był dziesiąty w biegu 10 km stylem dowolnym i dwunasty w biegu łączonym na 20 km. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie zdobył brązowy medal na dystansie 15 km techniką klasyczną. Wyprzedzili go jedynie Fin Iivo Niskanen oraz Rosjanin Siergiej Ustiugow.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991